Рихард Брюннер (, 1899—?) — австрийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1899 году. В 1914 году стал серебряным призёром чемпионата Австрии в шпаге. В 1920 году стал чемпионом Австрии в рапире, в 1922 году — в сабле. В 1924 году вновь стал чемпионом Австрии в рапире, и принял участие в соревнованиях по этому виду оружия на Олимпийских играх в Париже, но неудачно. В 1925 году опять стал чемпионом Австрии в сабле. На чемпионате Австрии 1926 года занял вторые места в рапире и сабле. В 1927 году стал чемпионом Австрии в рапире. В 1928 году на чемпионате Австрии занял второе место в рапире, но на соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Амстердаме снова выступил неудачно.

В 1931 году завоевал бронзовую медаль Международного первенства по фехтованию в Вене. В 1933 году стал серебряным призёром Международного первенства по фехтованию в Будапеште. В 1937 году Международная федерация фехтования задним числом признала все прошедшие ранее Международные первенства по фехтованию чемпионатами мира.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Австрии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года